Альфонс Мильн-Эдвардс (; 13 октября 1835 — 21 апреля 1900) — французский териолог, орнитолог, карцинолог. Доктор медицинских наук (1859). Англичанин. Сын французского зоолога Анри Эдвардса.

Биография 
В 1876 году стал помощником отца в парижском ботаническом саду. В 1891 — директором Национального музея естественной истории, посвятив себя преимущественно ископаемым птицам и глубоководным исследованиям. В 1881 году совместно с Леопольдом де Фоленом (Léopold de Folin) исследовал Бискайский залив и работал на борту Travailleur и Talisman во время поездок на Канарские острова, острова Зелёного Мыса и Азорские острова. За это он получил золотую медаль Королевского географического общества.

Его исследования ископаемых привели к открытию тропических птиц, таких как трогоны и попугаи из доисторической Франции.

В честь учёного названы некоторые роды и виды животных, например
 Карликовый попугай Эдвардса (Psittaculirostris edwardsii)
 Лемур Эдвардса (Lepilemur edwardsi)
 Capricornis milneedwardsii
 Propithecus edwardsi

Частичный список публикаций 
 1850 : Rapport sur la production et l’emploi du sel en Angleterre, Paris.
 1860 : «Histoire des crustacés podophthalmaires fossiles». Annales des Sciences Naturelles, Séries 4, Zoologie, 14 : 129—294, pls. 1-10.
 1862—1865 : «Monographie des crustacés de la famille cancériens». Annales des sciences naturelles, zoologie, Series 4, 18 (1862) : 31-85 ; 20 (1863) : 273—324 ; Séries 5, 1 (1864) : 31-88 ; 3 (1865) : 297—351.
 1862 : «Sur l’existence de Crustacés de la famille des Raniniens pendant la période crétacée». Comptes rendus de l’Académie des sciences de Paris, 55 : 492—494.
 1864 : Recherches anatomiques, zoologiques et paléontologiques sur la famille des Chevrotains, Martinet, Paris.
 1866—1873 : Recherches sur la faune ornithologique éteinte des iles Mascareignes et de Madagascar, Masson, Paris.
 1867—1871 : Recherches anatomiques et paléontologiques pour servir à l’histoire des oiseaux fossiles de la France, Masson, Paris.
 1868—1874 : Recherches pour servir à l’histoire naturelle des mammifères comprenant des considérations sur la classification de ces animaux par M. H. Milne Edwards, des observations sur l’hippopotame de Liberia et des études sur la faune de la Chine et du Tibet oriental, par M. Alphonse Milne-Edwards, Masson, Paris.
 1873 : " Descriptions des quelques crustacés nouveaux ou peu connus provenant du Musée de M. C. Godeffroy ". Journal des Museum Godeffroy, 1 : 77-88, 12-13.
 1879 : Notice sur les travaux scientifiques, Martinet, Paris.
 1879 : совместно с Giovanni Battista Brocchi (1772—1826) " Note sur quelques Crustacés fossiles appartenant au groupe des macrophthalmiens ". Bulletin de la Société philomathique de Paris, 3 : 113—117.
 1879 : совместно с Альфредом Грандидье (1836—1921), Гийомом Грандидье, Леоном Ваиллантом , Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar. Paris.
 1880 : «Reports on the results of dredging, under the supervision of Alexander Agassiz, in the Gulf of Mexico and in the Caribbean Sea, 1877, ‘78, ‘79, by the United States Coast Survey Steamer „Blake“… VIII. Études préliminaires sur les Crustacés». Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, 8 (1) : 1-68.
 1881 : «Note sur quelques Crustacés fossiles des environs de Biarritz», Annales des sciences géologique (Paris), 11, article 2, pls. 21-22.
 1882 : Eléments de l’Histoire naturelle des Animaux, Masson, Paris.
 1888—1906 : Expéditions scientifiques du Travailleur et du Talisman pendant les années 1880, 1881, 1882, 1883, Masson, Paris.
 1891 : Crustacés, Gauthier-Villars, Paris.
 1893 : Notice sur quelques espèces d’oiseaux actuellement éteintes qui se trouvent représentées dans les collections du Muséum d’Histoire naturelle, Paris.
 1897 : Histoire naturelle des animaux Masson, Paris.

Примечания 

Учёные Франции
Орнитологи Франции
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Териологи Франции
Члены Французского географического общества
Карцинологи
Члены Парижской медицинской академии
Члены Французской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук